Le Esbjerg fB Ishockey est un club de hockey sur glace de Esbjerg au Danemark. Il évolue dans l'élite du hockey danois, la Metal Ligaen, anciennement AL-Bank Ligaen.

Historique 
Le club est créé en 1964 sous le nom de Esbjerg IK Oilers. En 2005, il est renommé Esbjerg fB Ishockey. Il a remporté la AL-Bank ligaen à 5 reprises.

Palmarès 
 Vainqueur de la AL-Bank ligaen: 1969, 1988, 1993, 1996, 2004.
 Vainqueur de la 1. division: 1983.

Joueurs

Lien externe 
  Site officiel

Voir aussi 

Esbjerg fB Ishockey
Club sportif fondé en 1964